plurale di campeggio – vacanza all'aria aperta in ripari temporanei o permanenti

Persone
Alessandro Campeggi (1504-1554) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Annibale Campeggi (1593-1630) – giurista e letterato italiano
Giovanni Bovi Campeggi (1839-1867) – patriota italiano, figlio di Paolo
Giovanni Campeggi (1513-1563) – canonico italiano, vescovo di Parenzo, nunzio presso il Ducato di Firenze e nel Regno di Spagna
Giovanni Zaccaria Campeggi (1448-1511) – giurista e accademico italiano
Lorenzo Campeggi, o, meno correttamente, Campeggio (1474-1539) – cardinale, vescovo cattolico e diplomatico italiano, figlio di Giovanni Zaccaria
Marco Antonio Campeggi (fine del XV secolo–1553) – vescovo cattolico italiano, figlio di Giovanni Zaccaria
Paolo Bovi Campeggi (1814-1874) – patriota italiano, padre di Giovanni
Ridolfo Campeggi (1565-1624) – letterato e poeta italiano
Silvano Campeggi, detto "Nano" (1923-2018) – pittore italiano, cartellonista per le case cinematografiche di Hollywood
Tommaso Campeggi – vescovo italiano, figlio di Giovanni Zaccaria
 Giovanni Battista Campeggi (1507-1583) – vescovo di Maiorca e umanista, proprietario della villa del Tusculano

Altro
Palazzo Malvezzi Campeggi – palazzo rinascimentale di Bologna